Roughshod – film del 1922 diretto da B. Reeves Eason
Donne di frontiera (Roughshod) – film del 1949 diretto da Mark Robson
Il dominatore del Texas o  (Gunsmoke o Roughshod) – film del 1953 diretto da Nathan Juran